Campbell kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
Australië
Campbell Town, plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Nieuw-Zeeland
Campbelleiland, een van de Nieuw-Zeelandse Sub-Antarctische eilanden
Verenigde Staten
Campbell (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Campbell (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Campbell (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Campbell (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Campbell (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Campbell (New York), plaats in de Amerikaanse staat New York
Campbell (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Campbell (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Campbell (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Campbell Hill, plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Campbell Station, plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Fort Campbell, legerplaats in de Amerikaanse staat Tennessee
Fort Campbell North, plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Verenigd Koninkrijk
Campbell Park, plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Milton Keynes, in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Castle Campbell, kasteel nabij Dollar in de Schotse regio Clackmannanshire
Zuid-Afrika
Campbell (Noord-Kaap), plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap

Bedrijf
Campbell's, Amerikaans soepproducent

Biologie
Campbell-eend, een eendenras
Campbells dwerghamster, een hamstersoort

Fictief figuur
Aisha Campbell, personage uit de televisieserie Mighty Morphin Power Rangers
William Campbell, fictieve lookalike van de Engelse zanger Paul McCartney

Personen met de achternaam Campbell
Adam Campbell (1995), Engels voetballer
Alan Archibald Campbell Swinton (1863-1930), Brits elektrotechnicus
Alastair Campbell (1957), Brits journalist en voorlichter
Alexander Campbell (1675-1740), Brits edelman, politicus en diplomaat
Ali Campbell (1959), Brits zanger
Amelia Campbell (1965), Canadees-Amerikaans actrice
Archibald Campbell (1575/1576-1638), Schots militair, 7e graaf van Argyll
Archibald Campbell (1629-1685), Schots edelman, 9e graaf van Argyll
Archibald Campbell (1658-1703), Schots edelman, 1e hertog van Argyll
Beck David Campbell (1970), Amerikaans muzikant
Bert Campbell (1918-2001), Zwitsers musicus
Bettina Campbell (1974), Surinaams-Nederlands pornoster
Billy Campbell (1959), Amerikaans acteur
Bronte Campbell (1994), Australisch zwemster (zus van Cate)
Bruce Campbell, Amerikaans acteur
Cate Campbell (1992), Australisch zwemster (zus van Bronte)
Chad Campbell (1974), Amerikaans golfer
Christa Campbell (1973), Amerikaans actrice
Christian Campbell (1972), Canadees acteur
Colin Campbell (1931), Iers geoloog
Danielle Campbell (1995), Amerikaans actrice
Darius Campbell (1980), Schots-Iraans singer-songwriter
Darren Campbell (1973), Brits atleet
David Campbell (1948), Amerikaans componist, arrangeur en dirigent
Donald Campbell (1921-1967), Engels autocoureur
Eamonn Campbell (1946), Iers muzikant
Elden Campbell (1968), Amerikaans basketballer
Eric Campbell (1879-1911), Amerikaans acteur
Erica Campbell (1981), Amerikaans model
Ffyona Campbell (1967), Brits langeafstandsloopster, eerste vrouw die rond de wereld heeft gelopen
Fraizer Campbell (1987), Engels voetballer
George Ashley Campbell (1870-1954), Amerikaans ingenieur en elektrotechnicus
Glen Campbell (1936-2017), Amerikaans countryzanger en gitarist
Greg Campbell (1965), Engels voetballer
Henry Campbell-Bannerman (1836-1908), Brits politicus en eerste minister
Humphrey Campbell (1958), Nederlands-Surinaams zanger
Isobel Campbell (1976), Schots zangeres, celliste en componiste
Jeanette Campbell (1916-2003), Argentijns zwemster
Joel Campbell (1992), Costa Ricaans voetballer
John Campbell (1766-1840), Schots zendeling, reiziger en directeur van het Londens Zendingsgenootschap
John Campbell (1845-1914), Brits edelman
John Campbell (1972), Amerikaans bassist
John Campbell (1955), Amerikaans jazzpianist
John W. Campbell (1910-1971), Amerikaans schrijver en redacteur
John Campbell Ross (1899-2009), Australisch soldaat, laatste Australische Eerste Wereldoorlogsveteraan en oudste Australiër
Joseph Campbell (1904-1987), Amerikaans schrijver en hoogleraar
Kareem Campbell (1973), Amerikaans skateboarder
Keith Campbell (1931-1958), Australisch motorcoureur
Keith Campbell (1954-2012), Brits bioloog
Kenneth Campbell (1913-1986), Amerikaanse schilder en beeldhouwer
Kevin Campbell (1970), Brits voetballer
Kim Campbell (1947), Canadees politicus
Larry Joe Campbell (1970), Amerikaans acteur
Lyle Campbell (1942), Amerikaans taalkundige
Maia Campbell (1976), Amerikaans actrice
Malcolm Campbell (1885-1948), Brits motorcoureur en journalist
Marinus Frederik Andries Gerardus Campbell (1819), Nederlands bibliothecaris
Martin Campbell (1940), Nieuw-Zeelands regisseur
Scott Michael Campbell (1971), Amerikaans acteur, filmproducent, filmregisseur en scenarioschrijver
Mathurin Campbell (1979), Engels zangeres
Menzies Campbell (1941), Brits politicus
Michael Campbell (1969), Nieuw-Zeelands golfer
Mike Campbell (1950), Amerikaans gitarist en producer
Milt Campbell (1933-2012), Amerikaanse tienkamper
Milton Campbell (1976), Amerikaans atleet
Mrs. Patrick Campbell (1865-1940), Brits toneelspeelster, artiestennaam voor Beatrice Stella Tanner
Naomi Campbell (1970), Engels model
Neve Campbell (1973), Canadees actrice
Roy Campbell (1901-1957), Zuid-Afrikaans dichter en satiricus
Roy Campbell Jr. (1952-2014), Amerikaanse jazz-trompettist, kornettist en bugelist
Sol Campbell (1974), Engels voetballer
Stephen Campbell (1897-1966), Guyaanse politicus van het inheemse Lokono-volk
Wally Campbell (1926-1954), Amerikaans autocoureur
William Campbell (acteur) (1923-2011), Amerikaans acteur
William C. Campbell (1923-2013), Amerikaans golfer
William C. Campbell (1930), Amerikaans bioloog en parasitoloog
Willie Campbell (1862-1900), Schots golfer
Veronica Campbell-Brown (1982), Jamaicaans atlete
John Campbell-Jones (1930), Brits Formule 1-coureur
Tisha Campbell-Martin (1968), Amerikaans actrice
Tyrese Campbell (1999), Brits voetballer

Sport
Clarence S. Campbell Bowl, ijshockeytrofee in Noord-Amerika

Overige
Campbell Award, prijs voor nieuwe sciencefiction- en fantasyschrijvers
HMS Campbell, Brits torpedobootjager
John W. Campbell Memorial Award, prijs voor sciencefiction- en fantasyschrijvers

Zie ook 
Campbell County (doorverwijspagina)
Campbelltown (doorverwijspagina)

Engelse achternaam
Schotse achternaam